Trebius är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Wilson 1905. Trebius ingår i familjen Trebiidae. 

Trebius är enda släktet i familjen Trebiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Hoppkräftor
Trebius